

Cinema
Musica proibita – film del 1943 diretto da Carlo Campogalliani

Musica
Musica proibita – romanza di Stanislao Gastaldon composta nel 1881
Musica proibita – album di Mario Lanza del 1965